Силпа Бхирасри (, при рождении Коррадо Ферочи, , 15 сентября 1892, Флоренция — 14 мая 1962, Бангкок) — скульптор, основоположник современного искусства в Таиланде. Основатель художественной школы, позже ставшей университетом Синлапакон.

Коррадо Ферочи окончил Академию изящных искусств во Флоренции и в 1925 году был приглашён в Таиланд преподавать скульптуру на факультете изящных искусств. Он стал деканом факультета скульптуры и живописи художественной школы и тем самым был ключевой фигурой в художественном образовании Таиланда.

Во время японской оккупации Таиланда во Вторую мировую войну, чтобы не быть интернированным, он изменил имя и принял гражданство Таиланда.

Силпа Бхирасри умер в Бангкоке 14 мая 1962 года. Посмертно он был награждён Орденом Сиамской короны первой степени за вклад в развитие искусства Таиланда.

Произведения 

К известным произведениям Синлапы Пхираси принадлежат:

 Памятник Раме I на мосту Пхра-Путтха-Йодфа, Бангкок;
 Памятник Раме VI у входа в парк Лумпини, Бангкок;
 Статуя стоящего Будды в парке Пхуттамонтхон около Накхон-Патхома;
 Статуя царя Наресуана в провинции Супханбури;
 Скульптуры Монумента Демократии на улице Ратчадамнэн Кланг, Бангкок.

Литература 
 Oscar Nalesini, L'Asia Sud-orientale nella cultura italiana. Bibliografia analitica ragionata, 1475-2005. Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 2009, cc. 292-316 ISBN 978-88-6323-284-4.

Источники 
 Биография и произведения
 Биография

Скульпторы Таиланда
Родившиеся во Флоренции
Родившиеся 15 сентября
Родившиеся в 1892 году
Умершие в Бангкоке
Умершие 14 мая
Умершие в 1962 году